Се́рхио Рами́рес Мерка́до (; род. 5 августа 1942, Масатепе) — никарагуанский писатель и революционер, член СФНО. После победы Сандинистской революции — координатор Правительственной хунты национального возрождения (1980—1981), вице-президент в 1985—1990 годах.

Биография 
Родился в семье мелкого кофейного плантатора, одно время мэра г. Масая и директора школы.

В 1959 году поступил на юридический факультет Национального автономного университета Леона. В 1960 году основал журнал «Ventana» и возглавил одноимённое литературное движение. Тогда же начал принимать участие в гражданском сопротивлении студентов против диктатуры семьи Сомоса.

В 1964 году закончил учёбу, получив степень доктора права и золотую медаль лучшего студента выпуска.

В 1964—1973 годах жил в Коста-Рике, в 1973-75 — в Берлине. Дважды избирался (в 1968 и 1976 году) Генеральным секретарём Конфедерации Центральноамериканских университетов (CSUCA), базирующейся в Коста-Рике. В 1968 году основал Центральноамериканское университетское издательство (EDUCA). С 1975 года член Сандинистского фронта национального освобождения (СФНО).

В 1977 году возглавил «Группу двенадцати», состоящую из интеллектуалов, предпринимателей, священников и гражданских лидеров, в поддержку СФНО в борьбе с режимом Сомосы.

После победы сандинистской революции был назначен членом правящей в стране Правительственной хунты национального возрождения. В 1981 году был назначен председателем Национального совета по вопросам образования, тогда же основал издательство «Новая Никарагуа».

На президентских выборах 1984 года был избран вице-президентом Никарагуа при президенте Д. Ортеге (набрали 66,97 % голосов). На выборах 1990 года вновь составил пару Д. Ортеге, но СФНО потерпел поражение, получив 40,8 % голосов. В 1990—1995 годах возглавлял фракцию сандинистов в Национальном Собрании. В 1991 году был избран членом Национального Руководства СФНО.

Был активным сторонником реформы Конституции 1987 года, чтобы придать ей более демократический характер (реформа была осуществлена в 1995 году).

21 мая 1995 года из-за разногласий с руководством СФНО, включая Ортегу, основал отдельную левую партию Сандинистское движение возрождения (Movimiento Renovador Sandinista, MRS) (вместе с ним в партию вошли такие видные деятели СФНО, как Дора Мария Тельес и Луис Каррион Крус).

Кандидат в президенты от MRS на выборах 1996 года, занял 6-е место, получив 7665 голосов (0,44 %).

В 1996 году ушёл из политики и вернулся к писательской деятельности. Колумнист ведущих испанских и латиноамериканских изданий. В 1999—2001 преподавал литературу в Мэрилендском университете (США).

В ноябре 2018 года получил гражданство Испании.

Литератор 
Литературное творчество С. Рамиреса посвящено осмыслению латиноамериканской действительности, его центральная тема — допустимость насилия как средства достижения политических целей: сб. «Рассказы» («Cuentos», 1963), романы «Блестящее время» («Tiempo de fulgor», 1970), «Ты испугался крови?» («¿Te dio miedo la sangre?», 1977), «Божественное наказание» («Castigo Divino», 1988), «Для меня плачет небо» («El cielo llora por mí», 2008) и др. Его прозу, основанную на реальных событиях, отличают тонкий психологизм и публицистичность.

Первый его рассказ был опубликован в 1960 году, первая книга (сборник рассказов) — в 1963 году, первый роман, «Маргарита, как красивое море» (Margarita, está linda la mar) — в 1970 году. В 1998 году его творчество получило международное признание: за этот же роман он был награждён премией издательства «Alfaguara», которой отмечают лучшие испаноязычные произведения.

Работал профессором университета Мэриленда в 1999—2000 и в 2001 году. Является литературным обозревателем различных изданий в Никарагуа, Колумбии, Испании, Мексике, Венесуэле и США. Возглавляет центральноамериканский литературный электронный журнал Carátula.

Несколько его книг («Первый дождь», «Божья кара» (ISBN 978-5-280-02907-1), «Ты боишься крови?») опубликованы на русском языке.

Награды и почётные звания 
К 2018 году имел 9 литературных премий. Его книги переведены на 17 языков.

Международные литературные награды:
 Президентская медаль Пабло Неруды (Чили)
 Премия Бруно Крайского (Австрия, 1988 год)
 Премия издательства «Alfaguara»
 Международная премия Карлоса Фуэнтеса за лучшее литературное произведение на испанском языке
 Премия Дома Америк
 Премия Хосе Доносо

Почётный доктор и профессор 6 университетов.

Библиография 
 Ya nadie llora por mí Novela. Alfaguara, Madrid, octubre 2017
 Antología Personal 50 años de cuentos (1963—2013), Océano, México, noviembre 2017
 A la mesa con Rubén Darío Editorial Trilce, Ciudad de México, 2016
 Lección de participación social (Ventura y aventura de leer) El elogio de la educación. Consejo de mentes brillantes. Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Ciudad de México, 2015
 Sara Novela Alfaguara, Madrid, 2015
 Lo que sabe el paladar (Diccionario de los alimentos de Nicaragua), Editorial Hispamer, Managua, 2014
 Juan de Juanes (Óleo sobre tabla). Crónicas literarias. Alfaguara, México, 2014
 Cuentos Completos Fondo de Cultura Económica, Colección Tierra Firme. México, 2013
 Flores oscuras (cuentos). Alfaguara, Madrid, 2013
 La jirafa embarazada (cuento infantil). Ilustrado por Vicky Ramos. Fundación Libros para Niños, Managua, 2013
 Las alas de la gloria (cuento). Edición conmemorativa de los setenta años del autor. Ilustrada por Agustín Esteban Escalante. Del Centro Ediciones, Madrid, 2012
 La manzana de oro (ensayos sobre literatura). La crítica practicante. Iberoamericana Vervuert, Madrid, 2012
 La viu da Carlota y otros cuentos. Editorial Amerrisque, Managua, 2012
 Por qué cantan los pájaros y otros cuentos (Antología Personal). Edición Conmemorativa del Premio José Donoso. Editorial Universitaria de la Universidad de Talca. Santiago de Chile, 2012
 Historias para ser contadas. Artículos de prensa reunidos. Editorial Universitaria de la Universidad de Nuevo León. Monterrey, México, 2012
 Puertos Abiertos. Antología del Cuento Centroamericano (prólogo, selección y notas). Fondo de Cultura Económica (FCE), México, 2011
 Puertas Abiertas. Antología de la Poesía Centroamericana (prólogo, selección y notas). Fondo de Cultura Económica (FCE), México, 2011
 La Fugitiva (Novela). Premio del Festival Bleu Metropole, Montreal, 2013. Alfaguara, Madrid, 2011
 Perdón y olvido. (Antología de cuentos). Ediciones Leteo, Managua, 2009
 El cielo llora por mí (Novela). Alfaguara, México, 2008
 Antología Personal. (Prólogo de Edgardo Rodríguez Juliá). Editorial de la Universidad de Puerto Rico, San Juan, 2008
 Juego Perfecto (Cuentos). Editorial Piedrasanta, Guatemala, 2008
 Cuando todos hablamos. (Cuadernos de blogs en el Boomeran(g)). Alfaguara, Madrid, 2008
 Tambor Olvidado (Ensayos). Aguilar, San José, 2007
 El Reino Animal (Cuentos). Alfaguara, Madrid, 2007
 Señor de los tristes (Ensayos literarios). Editorial de la Universidad de Puerto Rico, San Juan, 2006
 El Perro Invisible (Cuento infantil). Con ilustraciones de Christa Unzner — Koebel. Fundación Libros para Niños, Managua, 2006
 Mil y una muertes (Novela). Alfaguara, Madrid, 2005
 El viejo arte de mentir (sobre la creación literaria). Fondo de Cultura Económica (FCE), México, 2004
 Sombras nada más (Novela). Alfaguara, Madrid, 2002
 Catalina y Catalina (Cuentos) Alfaguara, México, Madrid, 2001
 Mentiras verdaderas (sobre la creación literaria). Colección Textos de escritor. Alfaguara, México, Madrid, 2001
 Adiós Muchachos. (Memoria de la revolución sandinista). Aguilar, México, 1999
 Margarita, está linda la mar (Novela). Premio Internacional Alfaguara 1998, Premio José María Arguedas 2000. Alfaguara, Madrid, 1998
 Cuentos Completos (Cuentos). Prólogo de Mario Benedetti. Alfaguara, México, 1997
 Un baile de máscaras (Novela). Premio Laure Bataillon 1998, Francia. Alfaguara, México, 1995
 Oficios Compartidos (Ensayos). Siglo XXI Editores, México, 1994
 Cuentos. Difusión Cultural de la Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1994
 Clave de Sol (Cuentos). Cal y Arena, México, 1992
 Confesión de Amor (Testimonio). Talasa, Madrid, 1992
 La marca del Zorro (Testimonio). Mondadori, Madrid, 1989
 Castigo Divino (Novela). Premio Dashiel Hammett, 1990, Independent Press Award, 2017, Mondadori, Madrid, 1988
 Las armas del futuro (Ensayos). Editorial Nueva Nicaragua, Managua 1987
 Balcanes y Volcanes (Ensayos). Editorial Nueva América, Buenos Aires, 1985
 Estás en Nicaragua (Testimonio). Muchnik Editores, Barcelona, 1985
 Seguimos de frente (Ensayos). Ediciones Centauro, Caracas, 1985
 El alba de oro (Ensayos). Siglo XXI Editores, México, 1983
 ¿Te dio miedo la sangre? (Novela). Monte Ávila, Caracas, 1977. (Publicada por Carlos Barral en la colección Bibliotheca del Fenice, Argos Vergara, Barcelona, 1979)
 Hombre del Caribe (Testimonio). Editorial Universitaria Centroamericana (EDUCA), San José, Costa Rica, 1977
 Charles Atlas también muere (Cuentos). Joaquín Mortiz, México, 1976
 El cuento nicaragüense (Antología). Ediciones El Pez y la Serpiente, Managua. 1976
 El pensamiento vivo de Sandino. (Introducción, recopilación y notas). Editorial Universitaria Centroamericana (EDUCA), San José, Costa Rica, 1975. Incorporado en la colección Ayacucho, (Caracas, 1982)
 El cuento centroamericano (Antología). Editorial Universitaria Centroamericana (EDUCA), San José, Costa Rica, 1973
 De Tropeles y Tropelías (Cuentos). Premio Imagen, 1971. Editorial Universitaria, San Salvador, 1973
 Mariano Fiallos (Biografía). Editorial Universitaria, León, Nicaragua, 1972
 Tiempo de Fulgor (Novela). Editorial Universitaria, Guatemala, 1970
 Nuevos Cuentos (Cuentos). Editorial Universitaria, León, Nicaragua, 1969
 Mis días con el rector (Testimonio). Editorial Universitaria, León, Nicaragua, 1965
 Cuentos (Cuentos). Editorial Nicaragüense, Managua, 1963

Примечания

Ссылки 
 Биография на личном сайте
 Биография в Большой Российской энциклопедии

Вице-президенты Никарагуа
Кандидаты в президенты Никарагуа
Революционеры Никарагуа
Писатели Никарагуа
СФНО
Лауреаты премии Сервантеса
Эссеисты Никарагуа
Журналисты Никарагуа
Адвокаты Никарагуа
Выпускники Национального Автономного университета Никарагуа
Лауреаты премии Карлоса Фуэнтеса